Список победителей турниров Большого шлема среди мужчин.

Открытая эра 
Первым турниром Большого шлема Открытой эры, когда профессионалы получили возможность выступать наравне с любителями, стал Roland Garros 1968 года.

Список по годам

Список по количеству титулов 

Выделены действующие теннисисты 
1 — общее количество выигранных турниров Большого шлема как в Открытую эру, так и в период до Открытой эры

Рекордсмены по количеству побед на каждом из турниров Большого шлема

Количество побед на турнирах Большого шлема по странам

Защитили титул более одного раза на турнирах Большого шлема

Легенды на 30.01.2023

Выиграли за год 4-3-2 турнира Большого шлема

Легенды на 30.01.2023

Выиграли подряд титулы на турнирах Большого шлема (более одной цепи)

Легенды на 30.01.2023

Период до Открытой эры

Список по годам

Список по количеству титулов 

Выделены действующие теннисисты 
1 — количество выигранных турниров Большого шлема как в Открытую эру, так и в период до Открытой эры

Рекордсмены по количеству побед на каждом из турниров Большого шлема

Количество побед на турнирах Большого шлема по странам

Общий список по количеству титулов (вся история)  

 не менее 5-ти титулов

Общий список по количеству титулов (вся история) как среди мужчин, так и среди женщин  

 не менее 10-ти титулов

См. также 
 Список победительниц турниров Большого шлема в женском одиночном разряде

 Список финалов Открытого чемпионата Австралии по теннису в мужском одиночном разряде
 Список финалов Открытого чемпионата Франции по теннису в мужском одиночном разряде
 Список финалов Уимблдонского турнира в мужском одиночном разряде
 Список финалов Открытого чемпионата США по теннису в мужском одиночном разряде

Ссылки 
 Все финалы турниров Большого шлема. Справочник

 Официальный сайт Australian Open. Список чемпионов
 Официальный сайт Roland Garros. Список чемпионов
 Официальный сайт Уимблдонского турнира. Список чемпионов
 Официальный сайт US Open. Список чемпионов

Международные серии
Победители турниров Большого шлема (теннис)
Чемпионаты по теннису среди мужчин